Tenuipalpoides är ett släkte av spindeldjur. Tenuipalpoides ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tenuipalpoides